Linares est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Toponyme

Chili 
 Province de Linares est une province de la région du Maule.
 Linares est une ville de la région du Maule.

Colombie 
 Linares est une municipalité du département de Nariño.

Espagne 
 Linares est une ville de la province de Jaén.

Mexique 
 Linares est une municipalité du Nuevo León.

Hydronyme 

 Linares est une rivière de la communauté autonome de La Rioja, affluent de la rivière Alhama, qui à son tour se jette dans l'Èbre.

Patronyme 

 Andrés Isasi y Linares (1890-1940), est un compositeur et pianiste basque espagnol.
 Carlos Linares (1991-), coureur cycliste vénézuélien.
 David Linarès, joueur de football français.
 François de Linares (1897-1955), général français.
 Henri de Linarès (1904-1987), peintre français. 
 José Antonio González Linares (1946-), coureur cycliste espagnol.
 José Luis López-Linares (1955- ), réalisateur espagnol ;  
 Óscar Linares (1995-), coureur cycliste espagnol.
 Rebeca Linares, actrice espagnole.
 Roberto Linares, joueur de football cubain.

Patronyme hispanique